Goitom ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Goitom (* 1979), eritreischer Fußballtorhüter
 Haile Goitom (* 1986), eritreischer Fußballspieler
 Henok Goitom (* 1984), schwedisch-eritreischer Fußballspieler
 Tesfaldet Goitom, eritreischer Fußballspieler
 Yonatan Goitom, eritreischer Fußballspieler